Церковь Святого Доминика () — церковь в епархии Терамо-Атри Римско-католической церкви в городе Терамо, в провинции Терамо, в регионе Абруццо, в Италии.

Храм построен в XIV веке, как монастырская церковь Ордена Проповедников; расположен на улице Корсо Порта Романа.

История 
Церковь Святого Доминика была построена с прилегающим монастырем в начале 1300 года. Обитель была основана ещё в 1287 году на провинциальном капитуле доминиканцев в Риме.

В XIV веке монастырь был украшен фресками Себастьяна Маевского с изображением сцен из жизни Святого Доминика. Комплекс был завершен в 1407 году. В начале XIX века обитель была упразднена указом Наполеона. Доминиканцы вернулись в свой монастырь в 1931 году. Часть здания ныне занимают монахи, другая, большая часть занята Государственным архивом.

Когда в 1930-е годы собор в Терамо был закрыт для общественности из-за реставрационных работ, церковь Святого Доминика из-за своих огромных размеров была возведена в ранг викарного собора и являлась главным храмом епархии.

Описание 
Внутренняя структура представляет собой неф покрытый двускатной крышей, который завершается хорами на квадратном основании под сводом. Стены богато расписаны фресками. Недавно была обнаружена фреска 1400 года с изображением сцен из жизни Святого Доминика. В храме также находятся произведения искусства и орган.

Справа от главного алтаря находятся три терракотовые ренессансные статуи: Богоматерь с младенцем первой половины XVI века, вероятно работы Джованни Антонио да Лучоли, и гипсовая группа XVIII века работы Микеле Клеричи, представляющая собой семью Святых Иоакима и Анны.

В правом приделе церкви находится мавзолей уроженца Терамо, историка , сопосбствовавшего восстановлению храма и возобновлению в ней богослужений.

К церкви прилегает капелла Святейшего Розария XVIII века с фресками Джилберто Тодини и лепниной Микеле Клеричи.

Источники 
 Luigi D'Antonio, La guida di Teramo e provincia, Multiedit Editrice, 2005
 AA. VV. - Documenti dell'Abruzzo Teramano, VII, 2, “Teramo e la valle del Tordino”, Poligrafica Mancini, Sambuceto (Chieti), novembre 2006, pp. 743, 748;
 Церковь святого Доминика (Chiesa di San Domenico)

Доминик
Терамо